Sergeev-Censkij steht für:
 Sergej Nikolajewitsch Sergejew-Zenski (1875–1958), russischer Schriftsteller
 (4470) Sergeev-Censkij, Hauptgürtelasteroid